Ulica Mariacka – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Ulica Mariacka w Gdańsku
 Ulica Mariacka w Katowicach

Mariacka